Повіт Такі — повіт в Японії, в префектурі Міє.
Такі (Міє) — містечко в Японії, в повіті Такі префектури Міє.